Hans von Zieten ist der Name folgender Personen:

* Hans Ernst Karl von Zieten (1770–1848), deutscher Generalfeldmarschall
 Hans Joachim von Zieten (1699–1786), deutscher Husarengeneral
 Hans Sigismund von Zieten (1704–1758), deutscher Generalmajor